Pyronia paratransiens är en fjärilsart som beskrevs av Ruggero Verity 1937. Pyronia paratransiens ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
paratransiens